Leucostele peut faire référence à:
 Leucostele, un genre de plantes dont les espèces ont été transférées dans Echinopsis (Cactaceae)
 Leucostele (gastéropode), un genre de mollusques gastéropodes de la famille des Assimineidae

Homonymie de genre en biologie